Elim steht für die Orte:

 Elim, biblischer Ort
 Elim (Ort, Namibia), in Namibia
 Elim (Limpopo), in Südafrika
 Elim (Westkap), in Südafrika
 Elim (Drenthe), in den Niederlanden
 Elim (Wales), auf Anglesey im Vereinigten Königreich
 Elim (Indonesien), auf der Insel Neuguinea

in den Vereinigten Staaten:
 Elim (Alaska), im Nome
 Elim (Georgia), im Long County
 Elim (Missouri), im Shelby County
 Elim (Cambria County, Pennsylvania)
 Elim (Lancaster County, Pennsylvania)
 Elim (South Carolina), im Florence County

Sonstiges:
 Elim (Wahlkreis), Wahlkreis in Namibia

Siehe auch:
 Elim-Düne, eine Düne in Namibia
 Elim Fellowship, US-amerikanische Pfingstkirche
 Elim-Gemeinden, freikirchliche Glaubensgemeinschaft in Deutschland
 Elim Pentecoastal Church, Pfingstkirche in Großbritannien
 Stiftung Freie evangelische Gemeinde in Norddeutschland #Elim-Krankenhaus in Hamburg